Die Aamulehti Tampere Open 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Juli 2015 in Tampere stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 110 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 122 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 102 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Tampere